Каниндо има више значења:

 Каниндо (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Каниндо (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику